Kateryna Wasyliwna Hryhorenko (ukr. Катерина Василівна Григоренко, ur. 30 października 1985 roku we wsi Rokitna) – ukraińska biegaczka narciarska. Uczestniczka dwóch igrzysk olimpijskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 97.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium 
Hryhorenko nigdy nie stała na podium zawodów PŚ.

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013